Толкачево — название нескольких населённых пунктов:
 Толкачево — деревня в Новосокольническом районе Псковской области, Вязовская волость.
 Толкачево — деревня в Новосокольническом районе Псковской области, Окнийская волость.
 Толкачево — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Толкачево — деревня в Рославльском районе Смоленской области.